El amor tiene cara de mujer puede referirse a:

Cine y televisión 

 El amor tiene cara de mujer (1964), telenovela argentina original de Nené Cascallar.
 El amor tiene cara de mujer (1971), versión mexicana de la telenovela anterior.
 El amor tiene cara de mujer (1973), película de Tito Davison basada en la telenovela mexicana.
 El amor tiene cara de mujer (1976), segunda versión argentina de la telenovela de 1964.
 El amor tiene cara de mujer (1993), telenovela coproducida por Televisa y El Trece.